Moffett ist der Familienname folgender Personen:

 Charnett Moffett (1967–2022), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Codaryl Moffett (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 D. W. Moffett (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Georgia Moffett (* 1984), englische Schauspielerin
 Joel Moffett, US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Joel James Moffett (* 2001), britischer Theater- und Filmschauspieler, siehe Joel James Davison
 Jonathan Moffett (* 1954), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Peter Moffett, eigentlicher Name von Peter Davison (* 1951), britischer Schauspieler
 Rodney Moffett (* 1937), südafrikanischer Botaniker und Autor
 Sharyn Moffett (1936–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Toby Moffett (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 William A. Moffett (1869–1933), US-amerikanischer Konteradmiral
 William A. Moffett, Jr. (1910–2001), US-amerikanischer Admiral

Moffett steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moffett (Oklahoma)
 Moffett (Virginia)

Sonstiges:
 Moffett Federal Airfield, Flugplatz in Sunnyvale, Kalifornien
 Moffett-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 USS Moffett (DD-362), US-amerikanischer Zerstörer

Siehe auch:
 Moffet
 Moffatt
 Moffitt